Мирова́я рабо́чая па́ртия () — марксистско-ленинская политическая партия в США. Основана в 1959 году сторонниками Сэма Марси, ранее отколовшимися от Социалистической рабочей партии (СРП). Среди основных разногласий с СРП была поддержка Прогрессивной партии Генри Уоллеса, культурной революции в КНР, а также ввода советских войск в Венгрию в 1956 году, против чего выступала СРП.

МРП признает право наций на самоопределение, а также поддерживает национально-освободительные движения угнетенных народов, в том числе на территории самих США. Считает позитивную дискриминацию необходимой мерой в борьбе за равенство, одновременно выступая против всех форм расизма и религиозного фанатизма. МРП и «Молодежь против войны и фашизма» последовательно выступали в защиту ряда леворадикальных и антиимпериалистических организаций, таких как «Черные пантеры», «Weathermen», «Ветераны Вьетнама против войны», а также движение за независимость Пуэрто-Рико. Помимо прочего МРП стала одной из первых организаций, выступивших в защиту прав ЛГБТ и до сих пор активна в этой области.

Примечания

Литература 
 
 
 

Коммунистические партии